Rocky Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rocky Springs (Alabama)
 Rocky Springs (Maryland)
 Rocky Springs (Mississippi)
 Rocky Springs (North Carolina)

Siehe auch:
 Rock Springs